Анатолій Павлович Пашков (21 грудня 1926 — 15 червня 2011, Одеса) — радянський та український інженер, конструктор, винахідник, науковець, педагог. Кандидат технічних наук, доцент Одеського національного морського університету.

Біографія 
Народився 21 грудня 1926 року в Одесі.

Закінчив одеську середню школу № 43 на вулиці Гоголя, 17.

У 1942 році вступив до морського технікуму.

З 1945 по 1951 — студент судномеханічного факультету Одеського інституту інженерів морського флоту.

Після закінчення інституту по розподілу поїхав до Новоросійська, де з 1951 по 1957 працював на різних посадах на Новоросійському судноремонтному заводі.

1957 року повернувся до Одеси. Зарахований асистентом кафедри технології та організації судноремонту Одеського інституту інженерів морського флоту. Цього ж року у журналі «Морський флот» опубліковано першу наукову роботу.

З 1960 працював у Чорноморському морському пароплавстві (ЧМП) — начальник конструкторського бюро.

У 1963 — заступник начальника служби судноремонтних заводів ЧМП.

1964 року зарахований на посаду головного інженера ЦПКБ-3.

З 1964 по 1978 — головний інженер Чорноморського проектно-конструкторського бюро.

З ініціативи та за участю Анатолія Пашкова ЦПКБ-3 було перетворено на Чорноморське ЦПКБ, створено дослідно-механічне виробництво (ДМВ ЧЦПКБ), на якому виготовлялися дослідні зразки, сконструйовані інженерами бюро.

У 1972 захистив кандидатську дисертацію.

У 1978 році як представник Всесоюзного об'єднання «Судоімпорт» очолив у Данії приймання судів типу «ро-ро» т/г «Известия» і т/г «Кнуд Есперсен», що увійшли до складу флоту Чорноморського пароплавства. Пізніше в Угорщині супроводжував будівництво судів для Мінморфлоту.

З 1981 по 2008 рік викладав в Одеському національному морському університеті на кафедрі «Судоремонт».

Наприкінці 2021 року наукова рада ОНМУ прийняла рішення щодо створення іменної стипендії на честь Анатолія Пашкова.

Наукові дослідження 

У 1993—1995 роках на замовлення Національного агентства Морських досліджень та технологій колектив кафедри судноремонту під науковим керівництвом А. П. Пашкова розробив програму реформування судноремонтної галузі України.

У 1990-х А. П. Пашков входив до групи експертів із розробки системи дипломування моряків, яка сприяла входженню України до «білого списку» Міжнародної морської організації IMO.

У 1993 році, задовго до приєднання України до Болонської декларації, вперше в країні в Одеському морському університеті було розроблено та впроваджено кредитно-модульну систему.

До сфери наукових інтересів Анатолія Пашкова увійшли питання підвищення надійності суднових технічних засобів і суднових конструкцій, проблеми ціноутворення в судновому машинобудуванні, методологічні підходи до ступінчастої системи підготовки інженерів морського транспорту, аналіз правових аспектів договору у виконанні судноремонтних робіт. За час наукової діяльності А. П. Пашков керував десятками науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Нагороди 
 
 Медаль «Ветеран праці»,
 Почесний працівник морського транспорту та флоту

Джерела 
 Анатолій Пашков, вчений, конструктор, педагог
 Искра божья профессора Пашкова

Примітки 

Викладачі Одеського національного морського університету
Уродженці Одеси
Померли в Одесі